Prato (municipi toscà), municipi a la província de Prato (regió de la Toscana, Itàlia)
 Prato (Ticino), municipi del cantó de Ticino (Suïssa), situat al districte de Leventina 
 Prato Carnico, municipi italià, dins de la província d'Udine, dins la Val Pesarina, a la Cjargne
 Prato-di-Giovellina, municipi francès, a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega
 Bisbat de Prato, seu de l'Església catòlica, sufragània de l'arquebisbat de Florència
 Província de Prato, província que forma part de la regió de la Toscana dins Itàlia
 Il prato, pel·lícula dramàtica italiana del 1979 dirigida per Paolo i Vittorio Taviani
 Hockey Prato 1954, entitat esportiva dedicada a la pràctica de l'hoquei patins amb seu a la localitat toscana de Prato 
 Vincenzo dal Prato, castrat italià, cantant de la corda de soprano, famós pel seu treball amb Mozart